Alexandra Silocea (n. 1984) este o pianistă româncă.  

A studiat la Constanța și apoi la Liceul „George Enescu” din București – Prof. Gabriela Enășescu. 

La vârsta de 16 ani a fost admisă la Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena, unde a lucrat cu profesori recunoscuți pe plan internațional că Oleg Maisenberg, Johannes Marian sau Christoph Berner. Ca o continuare a pregătirii artistice, în 2008 este admisă la Conservatoire Național Supérieur de Musique et de Danse din Paris în cadrul unui al doilea studiu de master, avându-i ca profesori pe Theodor Paraschivesco și Laurent Cabasso.

Pregătirea artistică îi este călăuzită de către mari muzicieni precum Elisabeth Leonskaja și Maria João Pires.

Alexandra Silocea a cântat de mai multe ori pentru Radiodifuziunea Română, înregistrările fiind păstrate în „Fonoteca de Aur”.

Rafinamentul muzical deosebit al pianistei Alexandra Silocea precum și strălucirea interpretării unui vast repertoriu pianistic i-au atras o considerabilă atenție a lumii muzicale din Europa și SUA.

Descrisă ca un „talent deosebit"de Internațional Piano Magazine, o pianistă cu „har muzical și fluentă" de Gramophone, cu o „claritate extraordinară de a cânta" de Radio New Zeland și "plină de muzicalitate" de BBC Music Magazine, Alexandra SILOCEA este câștigătoare a numeroase premii în România, Grecia, Franța, Germania, Italia sau SUA.

A debutat pe marile scene cum ar fi la Konzerthaus din Viena cu Wiener Kammerorchester, Musikverein din Viena, Carnegie Hall –New York, și nu demult la Wigmore Hall din Londra unde a avut onoarea de a cânta la patru mâini alături de Elisabeth Leonskaja în cadrul concertului aniversar la împlinirea a 70 de ani a acesteia. Debutul din decembrie 2012 în Marea Britanie cu London Philharmonic Orchestra sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski a fost lăudat de presă de specialitate, Alexandra „strălucind… cu o frazare de o supremă eleganță” (Bachtrack). A concertat în România, Austria, Germania, Franța, Italia, Polonia, Republica Cehă, America de Sud, SUA și Canada și a fost invitată la festivaluri importante cum ar fi Ravinia, Dvorak Piano Festival, Brighton Festival sau Ryedale Festival, concertele sale fiind deseori înregistrare live de către BBC Radio 3, Radio France, ORF sau transmise online prin live-stream.

Alexandra Silocea a fost recompensată prin burse acordate de fundațiile Herbert von Karajan, Theodor Rogler Foundation sau Meyer Foundation. Cariera pianistică i-a fost susținută constant de către Rotary-Club Wiener Neustadt și Wiener Neustädter Sparkasse.
Debutul discografic al Alexandrei Silocea, consemnat prin înregistrarea primelor cinci sonate de Prokofiev (disc lansat la casă de discuri AVIE Records în 2011) i-a adus recunoașterea ei internațională, ca un talent deosebit și un interpret a cărui carieră merită urmărită.

Premiată cu Editor`s Choice de către prestigioasele publicații Internațional Piano Magazine și Pizzicato-Luxemburg (“…ascultătorul are parte de o interpretare pianistică, ce îți taie respirația, cu o claritate a sunetului ieșită din comun…Asemeni lui Gilels, Richter sau Horowitz care, prin interpretarea lor exactă te adâncesc în muzică încă de la prima notă, așa și Silocea îți da sentimentul unei muzici absolute…”) lansarea discului marcând interpretarea acestor sonate că „ intrarea în iluminare " (Classics Online, 14.05.2011) și dezvăluie un artist plin de bogăție intelectuală și artistică.

În 2013 a urmat lăsarea celui de-al doilea disc intitulat SOUND WAVES, care include pe lângă opere de Debussy, Ravel, Liszt, Schubert/ Liszt și o piesă a compozitorului norvegian Martin Romberg, compusă special pentru Alexandra și lansată în premieră mondială. Discul a intrat în topul „100 Bestsellers” la categoria muzică clasică de pe Amazon.uk la o luna de la lansare și a fost lăudat de presă de specialitate (Young Artist to Watch – Classic FM, în CD Review și În Tune la BBC Radio 3, Gramophone Magazine, etc). Ultimul disc lansat la AVIE Records în 2015 cuprinde Sonatele pentru violoncel și pian de Prokofiev, Enescu și Shostakovich, alături de violoncelista Laura Buruiană.

În februarie 2022, Alexandra Silocea se alătură Facultății Conservatorului Școala de Muzică Friedrich Gulda din Viena

Alexandra este creatorul unui nou format de concert: „Klimt meets Bösendorfer - The Tree of Life”, un concept care combină muzica de pian solo, poezia și o ediție limitată excepțională de pian cu cotă Bösendorfer. Concertul concept a avut premiera în septembrie 2022 la Kunsthistorisches Museum din Viena, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Gustav Klimts și va fi prezentat în perioada 2023/2024 într-o serie de concerte la nivel internațional.

Alexandra Silocea este Artistă Bösendorfer și este susținută cu generozitate de Bösendorfer Klavierfabrik de peste 20 de ani. Pentru concertul din 1 septembrie 2021 la Festivalul Enescu: Stravinsky 'Les Noces' (pentru 4 piane, percuție, voci și imagini), Bösendorfer furnizează cu generozitate toate cele 4 piane și le furnizează de la Viena, împreună cu un tehnician Bösendorfer care se alătura Alexandrei în România. Cele 4 piane sunt din seria de concerte 280 din Viena.

Discografie

2011 Debut CD Prokofiev Piano Sonatas 1–5

2013 "Sound Waves", de Romberg, Debussy, Ravel, Liszt, si Schubert/Liszt

2015 Cello Sonatas de Enescu, Shostakovich & Prokofiev

referinte

•	http://www.musicweb-international.com/classrev/2011/June11/Prokofiev_Silocea_AV2183.htm

•	https://www.prestomusic.com/classical/products/8030397--alexandra-silocea-sound-waves

•	https://bachtrack.com/de_DE/review-eastbourne-congress-theatre-lpo-silocea

•	https://www.theguardian.com/music/2015/nov/25/elisabeth-leonskaja-and-friends-review

•	https://theartsdesk.com/classical-music/leonskaja-70th-birthday-concert-wigmore-hall

•	https://business-review.eu/bucharest-going-out/concerts/classic-is-fantastic-george-enescu-international-festival-2019-highlights-204045

•	https://seenandheard-international.com/2015/11/elisabeth-leonskaja-celebrates-70th-birthday-with-friends-at-the-wigmore-hall/

•	https://www.romania-insider.com/enescu-festival-highlights-aug-2021

•	https://www.romania-muzical.ro/articol/interviurile-radio-romania-muzical-cu-pianista-alexandra-silocea-21-iunie/1413881/3001/1

•	https://www.mahler-steinbach.at/english/archive/festival-2019-en/

•	http://www.sprkfv.net/journal/three24/summary24.html

•	https://www.classicalsource.com/article/feature-review-24th-biennial-george-enescu-international-music-festival/

•	https://revistacariere.ro/inspiratie/cover-story/in-spatele-reflectoarelor-lumea-muzicala-este-dura/

•	https://northwestmeath.ie/dma-presents-gabriela-istoc-alexandra-silocea/

External link

•	https://www.alexandra-silocea.com/

[[Categorie: pianisti români]].